Список синглов № 1 в США в 1979 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1979 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

История 
 6 недель на первом месте пробыл сингл «My Sharona» группы The Knack.

Список

См. также 
 1979 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1979 года по версии Billboard
 Список танцевальных хитов №1 1979 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 1979.
 

 

Чарты Billboard 1979 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1979 года